

Ленінський — селище, Павлодарська міська адміністрація, Павлодарська область

Ленінський — виселок, Гірськомарійський район, Марій Ел
 Ленінський — село, Давлекановський район, Башкортостан
 Ленінський — присілок, Іглінський район, Башкортостан
 Ленінський — селище, Каменський міський округ, Свердловська область
 Ленінський — селище, Ленінський міський округ, Московська область
 Ленінський — селище, Новокузнецький район, Кемеровська область
 Ленінський — селище, Первомайський район, Оренбурзька область
 Ленінський — селище, Троїцький район, Алтайський край
 Ленінський — селище, Ульотівський район, Забайкальський край
 Ленінський — селище, Читинський район, Забайкальський край
 Ленінський — селище, Юринський район, Марій Ел
 Ленінський — селище, Яшкинський округ, Кемеровська область

 Ленінський — колишній сільський населений пункт, Адамовський район, Оренбурзька область

Див. також 
 Ленінське